O Seminário da Sagrada Família é um seminário menor da Congregação dos Missionários da Sagrada Família, localizado no município brasileiro de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Fica distante três quilômetros à leste do centro da cidade.

O seminário foi inaugurado em 17 de novembro de 1932. Até o ano de 1940, o trabalho era em prol da melhoria das condições físicas para o seu bom funcionamento. Nesse período, foram construídos um moinho e um gerador de energia elétrica.

Em 1936, os três primeiros candidatos à vida religiosa professaram os votos religiosos. Nos anos seguintes, as matrículas foram crescendo, chegando a atingir mais de duzentos seminaristas.

Atualmente o seminário não atua mais como escola apostólica, pois abriga a FASA - Faculdade Santo Ângelo, mas recebe pessoas de todo o país para retiros, encontros, cursos de formação e visitas turísticas.

O prédio abriga várias capelas, salas de palestras e encontros, auditório, ampla área de lazer e um bosque com o Santuário de Nossa Senhora da Salete. Seu bosque é de singular peculiaridade paisagística, local de rara beleza natural, convidativo para o recolhimento espiritual e descanso físico.

Ligações externas
 MSF - Missionários da Sagrada Família
 Imagem do Seminário da Sagrada Família no Panoramio

Sagrada Familia
Sagrada Familia
Construções de Santo Ângelo
Fundações no Brasil em 1932
Diocese de Santo Ângelo